Miejscowości w USA:
 Huey – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Clinton
Gminy w USA:
 Huey (ang. Huey Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Calhoun
Raperzy:
 Huey – amerykański raper